Wanderbläuling steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Großer Wanderbläuling
 Kleiner Wanderbläuling